Ашшур-надин-аххе:

 Ашшур-надин-аххе I — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1452 — 1432 годах до н. э.
 Ашшур-надин-аххе II — правитель г. Ашшура, правил приблизительно в 1402 — 1392 годах до н. э.